Humat Al-Hima ( ), signifiant Défenseurs de la patrie, est l'hymne national  de la Tunisie depuis le .

Historique

Création 
Ce chant est écrit dans les années 1930 par le poète d'origine syrienne et de naissance égyptienne Moustapha Sadek al-Rafi'i. Bien que certaines sources attribuent la composition musicale à l'Égyptien Mohammed Abdel Wahab, le maestro Salah El Mahdi affirme que la mélodie tunisienne a été composée par le poète Ahmed Kheireddine et que la musique originale est l'œuvre de l'Égyptien Zakaria Ahmed, ce que confirment d'autres sources.

Deux vers du célèbre poème La volonté de vivre d'Abou el Kacem Chebbi ont été ajoutés à la fin du texte (« Lorsqu'un jour le peuple veut vivre... »). Salah El Mahdi indique que cet ajout est l'œuvre du nationaliste Mongi Slim en juin 1955.

Utilisation et adoption comme hymne national 
Connu comme l'« hymne de la révolution », notamment chanté lors des congrès et réunions du parti au pouvoir, le Néo-Destour puis le Parti socialiste destourien, Humat Al-Hima est utilisé provisoirement comme hymne national entre la chute de la monarchie le  et l'adoption d'Ala Khallidi comme hymne officiel le . Après le coup d'État du 7 novembre 1987, il remplace Ala Khallidi comme hymne national.

L'usage de l'hymne est officialisé dans l'article 4 de la Constitution du .

Paroles

Hymne national

Paroles du texte égyptien

Notes et références

Liens internes 
 Drapeau de la Tunisie
 Armoiries de la Tunisie
 Devise de la Tunisie

Documents 
  Partition de l'hymne

Hymne national tunisien
Chanson révolutionnaire